Georges Le Rider (1928-2014), numismate et helléniste français ;
 Jacques Le Rider (1954), germaniste français.